Александар Карађорђевић (Ферфакс, 15. јануар 1982) српски је племић. Он је најмлађи син престолонаследника Александра Карађорђевића и принцезе Марије да Глорије од Орлеана и Браганце.

Биографија 
Он је брат близанац принца Филипа. Александар је унук краља Петра II и краљице Александре. Крштени кумови су му шпанска краљица Софија, грчки краљ Константин II и 
принцеза Ана од Бурбон Две Сицилије, војвоткиња од Калабрије, рођена као принцеза од Орлеана.

Александар је живео у Вирџинији до 1984. године. Заједно са својим братом близанцем прво је кренуо у обданиште у Лондону. Са осам година Александар је 1990. године постао ученик једне од најбољих основних школа у Лондону. У јуну 2000. године Александар матурирао је на Краљевој школи у Кентерберију у Енглеској, добивши најбоље оцене из три предмета (шпански и француски језик, политика). Александар је студирао на Универзитету Сан Франциско (УСФ) где је дипломирао на комуникацијама и медијима у мају 2004. године.

Александар је љубитељ уметности, фотографије, музике, француског филма; интересују га актуелна збивања, а ужива у сурфингу, роњењу, музејима, кухињи, књижевности, тенису, кошарци и фудбалу. Говори енглески, шпански и француски, а усавршава и свој српски језик.

Пре 5. октобра 2000. посетио је Србију 1991. године и Босну и Херцеговину 2000. године. Александар и његова породица настанили су се у Белом Двору у Београду 17. јула 2001. године. Путовао је по Европи и САД, а посетио је и Блиски исток, Југоисточну Азију, Средњу и Јужну Америку.

Титуле и признања 
 15. јануар 1982 - : Његово Краљевско Височанство принц Александар А. Карађорђевић од Србије и Југославије

Одликовања 
  Орден Карађорђеве звезде, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)
  Орден Белог орла, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)
  Орден Круне, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)
  Орден Светог Саве, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)

Породично стабло

Породица

Браћа

Сестре по мајци

Референце 

Напомена: Садржај ове странице је написан према званичној биографији на наведеном сајту http://www.royalfamily.org Фотографије су такође са тог сајта, дозволу за коришћење овог материјала можете погледати овде.

Спољашње везе 

 Карађорђевићи чекају своје принцезе („Вечерње новости“, 22. април 2011)
 Александар Карађорђевић: Краљевска једноставност Јелена Поповић, Хело магазин, 29. април 2011.
 Принчеви Александар и Филип Карађорђевић - интервју („Блиц“, 9. јануар 2012)
 Млади принц Карађорђевић: Волим све кафане и једну Српкињу („Блиц“, 2. март 2015)

Рођени 1982.
Александар Карађорђевић
Носиоци Карађорђеве звезде
Срби у Америци